Cimetière de La Chapelle (Abbeville)
 Cimetière de la Chapelle-Saint-André
 Cimetière de la Chapelle-Saint-Mesmin